XZA steht für:
 Zabré Airport (IATA-Code), Flugplatz von Zabré, Burkina Faso

Abkürzung